

Administrations et ministères 

Généralement, l'amirauté est le siège du haut commandement de la marine militaire d'un état.

 Au Royaume-Uni, l'Amirauté (Admiralty), est l'organe politique et administratif gérant la Royal Navy.
 Aux Pays-Bas, une amirauté (Admiraliteit) était une des cinq divisions de la marine à l'époque des Provinces-Unies :
 l'Amirauté d'Amsterdam ;
 l'Amirauté de Frise ;
 l'Amirauté de Rotterdam ;
 l'Amirauté du Quart nord ;
 l'Amirauté de Zélande.
 En France, l'Amirauté était une juridiction civile et criminelle de l'Ancien Régime.
 En Russie impériale, l'Amirauté de Saint-Pétersbourg était le siège du collège amiral.
 En Algérie, l'Amirauté  est le siège du haut commandement de la marine nationale algérienne.

Jeu 
 Amirauté est un jeu de simulation naval écrit par Paul Bois en 1979 et édité par Jeux Descartes.

Toponyme 
Plusieurs lieux doivent leur nom à l'Amirauté britannique :
 l'île de l'Amirauté, une des îles de l'archipel Alexandre dans le Sud-est de l'Alaska ;
 les Îles de l'Amirauté, un groupe de dix-huit îles dans l'archipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi 
 Admiralty, une station de métro de Hong Kong